Эттях () — топоним (главный тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Эттях — река, левый приток р. Огогут, координаты 63°23' 115°10'
 Эттях — озеро, в левобережье р. Хомпу, координаты 61°18' 130°38'
 Эттях — река, левый приток р. Дербе, координаты 61°09' 116°49'
 Эттях — озеро, на левом берегу р. Улукуччу, координаты 62°53' 134°55'

Примечания

См. также 
Уэттях